

Música 
 Aftersun, EP de Flashy Ice Cream de 2022
 Aftersun, senzill de Màia de 2015
 Aftersun, cançó de Delafé de 2005

Cinema i televisió 
 Aftersun (pel·lícula de 2006), pel·lícula britànica de 2006 dirigida per Peter Lydon
 Aftersun (pel·lícula de 2022), pel·lícula britànica i estatunidenca de 2022 dirigida per Charlotte Wells
 Aftersun, pel·lícula catalana de 2022 dirigida per Lluís Galter

Teatre 
 Aftersun, obra dramàtica de Rodrigo García de 2001

Altres 
 Nom en anglès de la crema postsolar